Bari (element), element químic
 Bari (ètnia), ètnia sudanesa 
 Toponímia: 
 Ciutat metropolitana de Bari, ciutat metropolitana de la regió de la Pulla a Itàlia amb capital a la ciutat de Bari 
 Província de Bari, província a la regió de Pulla a Itàlia, desapareguda l'any 2015 
 Bari (Pulla), ciutat d'Itàlia
 Bari (Rússia), poble de Rússia
 Bari (Somàlia), regió de Somàlia
 Bari Doab o Doab de Bari, regió del Panjab, Índia
 Arquebisbat de Bari-Bitonto, arquebisbat metropolità de l'Església catòlica que pertany a la regió eclesiàstica de Pulla